В соответствии с законом новых границах регионов и выборах в них Nº 2015-29 от 16 января 2015 года Советы новых регионов избираются сроком на 5 лет (до 2010 года региональные советы избирались на 6 лет, в 2010 — на 5 лет).

Члены Региональных советов избираются по партийным спискам в два тура без добавления, удаления имен и изменений в порядке их представления. Каждый список состоит из нескольких подсписков, соответствующих числу департаментов в регионе.

Если список получил абсолютное большинство голосов в первом туре, то ему сразу выделяется четверть мест. Остальные места делится пропорционально среди списков, набравших 5 % и более голосов избирателей.

Если ни один из списков не получил в первом туре абсолютное большинство, назначается второй тур. До второго тура допускаются списки, набравшие более 10 % голосов избирателей. При этом состав этих списков может быть изменен путём включения кандидатов, которые участвовали в первом туре в списках, получивших менее 5 % голосов избирателей. Места в Региональном совете распределяются между списками — участниками второго тура пропорционального поданным за них голосам, при этом четверть мест добавляется списку, набравшему простое большинство голосов.

Места внутри каждого списка распределяются пропорционально количеству голосов, полученных в каждом департаменте.

Совет региона О-де-Франс состоит из 170 советников, избираемых в пяти департаментах, входящих в регион — Нор, Па-де-Кале, Сомма, Уаза и Эна.

Состав Совета региона О-де-Франс (2021—2028)

Исполнительный комитет Совета региона 
 Президент — Ксавье Бертран (Республиканцы, департамент Эна)
 1-й вице-президент (общие и правовые вопросы, персонал, профсоюзы) — Брижит Фуре (Союз демократов и независимых, департамент Сомма)
 2-й вице-президент (развитие сельских территорий и безопасность) — Кристоф Кулон (Республиканцы, департамент Эна)
 3-й вице-президент (солидарность) — Наташа Бушар (Республиканцы, департамент Па-де-Кале)
 4-й вице-президент (университеты, научные исследования, инновации) — Даниэль Лека (Союз демократов и независимых, департамент Уаза)
 5-й вице-президент (образование, средние школы и профориентация) — Маноэль Мартен (Республиканцы, департамент Уаза)
 6-й вице-президент (работа, профессиональная подготовка и взаимоотношения с предприятиями) — Лоран Риго (Разные правые, департамент Нор)
 7-й вице-президент (сельское хозяйство, пищевая промышленность и рыболовство) — Мари-Софи Лен (Республиканцы, департамент Нор)
 8-й вице-президент (мобильность, транспортная инфраструктура и порты) — Франк Дерсен (Разные правые, департамент Нор)
 9-й вице-президент (развитие городов, жилищное строительство) — Амель Гакер (Союз демократов и независимых, департамент Па-де-Кале)
 10-й вице-президент (культура) — Франсуа Декостер (Демократическое движение, департамент Па-де-Кале)
 11-й вице-президент (здравоохранение) — Анн Пинон (Республиканцы, департамент Сомма)
 12-й вице-президент (обучение, развитие ремесел и цифровые технологии) — Арно Деканьи (Союз демократов и независимых, департамент Нор)
 13-й вице-президент (биоразнообразие) — Вероник Тэнтенье (Разные правые, департамент Нор)
 14-й вице-президент (планирование и благоустройство территорий) — Кристиан Камбье (Союз демократов и независимых, департамент Нор)
 15-й вице-президент (молодежь, спорт, туризм) — Флоранс Баризо (Республиканцы, департамент Нор)

Списки, принявшие участие в региональных выборах в О-де-Франс в 2021 году

Результаты региональных выборов в О-де-Франс (20 и 27 июня 2021 года) 

Бывшие департаменты Пикардии

Бывшие департаменты Нор-Па-де-Кале

Состав Совета региона О-де-Франс (2015—2021) 

 Президент — Ксавье Бертран (Республиканцы, департамент Эна)
 1-й вице-президент (общие и правовые вопросы, персонал, профсоюзы) — Брижит Фуре (Союз демократов и независимых, департамент Сомма)
 2-й вице-президент (устойчивое развитие, энергетическая безопасность) — Филипп Рапено (Республиканцы, департамент Па-де-Кале)
 3-й вице-президент (море, порты, побережье) — Наташа Бушар (Республиканцы, департамент Па-де-Кале)
 4-й вице-президент (высшее образование, научные исследования, университеты, территориальное планирование) — Никола Леба (Союз демократов и независимых, департамент Нор)
 5-й вице-президент (сельское хозяйство) — Мари-Софи Лен (Республиканцы, департамент Нор)
 6-й вице-президент (обучение и развитие ремесел) — Кристоф Кулон (Республиканцы, департамент Эна)
 7-й вице-президент (профессиональная подготовка и взаимоотношения с предприятиями) — Карин Шарбонье (Прочие правые, департамент Нор)
 8-й вице-президент (культура) — Франсуа Декосте (Союз демократов и независимых, департамент Па-де-Кале)
 9-й вице-президент (школы и лицеи) — Мануэль Мартен(Республиканцы, департамент Уаза)
 10-й вице-президент (развитие городов, жилищное строительство) — Гийом Дельбар (Республиканцы, департамент Нор)
 11-й вице-президент (молодежь, спорт, туризм) — Флоранс Баризо (Республиканцы, департамент Нор)
 12-й вице-президент (планирование и благоустройство территорий, европейская интеграция) — Сальватор Кастильон (Союз демократов и независимых, департамент Нор)
 13-й вице-президент (развитие сельских территорий, проблемы семьи) — Жюли Кодрон-Рике (Республиканцы, департамент Сомма)
 14-й вице-президент (транспорт, инфраструктура, коммуникации) — Франк Дерен (Республиканцы, департамент Нор)
 15-й вице-президент (здравоохранение) — Моник Рио (Союз демократов и независимых, департамент Эна)

Бывшие департаменты Пикардии

Бывшие департаменты Нор-Па-де-Кале

См. также 
 О-де-Франс
 Департамент Нор
 Департамент Па-де-Кале
 Департамент Сомма
 Департамент Уаза
 Департамент Эна
 Совет департамента Нор
 Совет департамента Па-де-Кале
 Совет департамента Сомма
 Совет департамента Уаза
 Cовет департамента Эна

Примечания 

Региональные советы Франции